Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1957 se dispute du 22 au .

Christiane Mercelis remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Ward.

En double mixte, la paire Rosie Reyes et Jorgen Ulrich enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1957
Aix-en-Provence
Sport en France en 1957
Sport en avril 1957